J99 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Burjassot